

Sigle 
 Tanzania Internet eXchange
 Tuscany Internet eXchange

Codici 
 TIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Titusville, Florida (Stati Uniti d'America)
 tix – codice ISO 639-3 della lingua tiwa meridionale

Altro 
 Tix – cantante e produttore musicale norvegese